Comedia ranchera es un género cinematográfico donde la acción de la película se desarrolla en un rancho, pueblo o localidad. Este tipo de género se hizo famoso principalmente en las décadas de los años 30's a 50's en México.

Antecedentes en México

En 1936 se estrenó la película Allá en el Rancho Grande, siendo un éxito de taquilla. Anteriormente se habían producido otras películas de este género, que sin embargo no lograron el reconocimiento internacional como la mencionada. 

Gracias al éxito cosechado se iniciaron las producciones de comedias o tragedias ambientadas en localidades típicas el México interior.

Trama

La trama generalmente se desarrolla en algún lugar rural de México. Los protagonistas son charros y mujeres enamoradas. El común denominador suele ser el tequila, el amor, el ser "muy macho" y las situaciones tanto cómicas como trágicas.

De este género se desprenden películas como Dos tipos de cuidado (con Pedro Infante y Jorge Negrete), Los tres García, Allá en el Rancho Grande, El gallo giro y La barca de oro, entre muchas otras.

Auge y decadencia

Este género fue sumamente popular desde 1930 hasta entrada la década de los 50's. Sin embargo, la fórmula fue exprimida hasta llegar a realizar películas muy malas y de muy bajo presupuesto. Actualmente se consideran como clásicos de la cinematografía mexicana.

Actores y actrices

Dentro de este género destacan:

 Pedro Infante
 Jorge Negrete
 Luis Aguilar
 Antonio Badú
 María Félix
 Blanca Estela Pavón
 Sara García

Referencias

Enlaces externos
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/10651.el-cine-mexicano-y-su-epoca-de-oro.html

Cinematograficosme
Cine de México
México en el siglo XX